Název Vrbno nosí více různých lidských sídel:

 Vrbno pod Pradědem, město v okrese Bruntál
 Vrbno nad Lesy, obec v okrese Louny
 Nové Vrbno, část obce Větřkovice v okrese Opava
 Vrbno (Hořín), část obce Hořín v okrese Mělník
 Vrbno (Kadov), část obce Kadov v okrese Strakonice
 Vrbno (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku, součást opčiny Bednja
 Donje Vrbno, vesnice spadající do opčiny Trebinje v Republice srbské v Bosně a Hercegovině
 Gornje Vrbno, vesnice spadající do opčiny Trebinje v Republice srbské v Bosně a Hercegovině

Podobné názvy 
 Vrbné

Externí odkazy